Молотко́вская — одна из улиц Великого Новгорода. Находится на Торговой стороне, на территории исторического Плотницкого конца.

Проходит с юга на север, от Фёдоровского ручья до вала Окольного города (улица Панкратова). Протяжённость 670 м.

Образовалась в конце 18 века в результате перепланировки Новгорода. Как место упоминается в летописи под 6707 (1199) годом. Как улица — под 1535/1536 годом. До конца 18 века на Молотковской находился Михалицкий Молотковский монастырь. Улица проходила от него до берега Волхова.
Название получила от проживавших в этой части города ремесленников.

Пересекается с улицами Герасименко-Маницына, Щитной, Черемнова-Конюхова.

Застроена частными и многоквартирными домами. На ней находятся церковь Рождества Богородицы на Михалице и церковь Михаила Малеина с трапезной и колокольней, принадлежащие новгородской общине староверов-поморцев.

Литература 
 Зайцев И. А., Кушнир, И. И. 1980. — С. 84—85

Ссылки 
 Молотковвская улица\\Зайцев И. А., Кушнир, И. И. Улицы Новгорода: справочник. Лениздат, 1975

Улицы Великого Новгорода